McRae (Geórgia)
McRae (Arkansas)

Desambiguações de topônimos